Giovanni I Bentivoglio (1358-1402) – nobile italiano
 Giovanni II Bentivoglio (1443-1508) – nobile italiano